Evanilson puede hacer referencia a:

Futbolistas 

 Francisco Evanilson de Lima Barbosa (Fortaleza,1999 - ), futbolista brasileño.
 Evanílson Aparecido Ferreira (Diamantina, 1975 - ), futbolista brasileño.